Offoy (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Offoy (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia